Hincksipora är ett släkte av mossdjur. Hincksipora ingår i familjen Hincksiporidae. 

Hincksipora är enda släktet i familjen Hincksiporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Hincksipora